Harry Novillo (Lyon, 11 de fevereiro de 1992) é um futebolista francês. Atualmente joga pelo Melbourne City, como atacante.

Carreira
Revelado pelo Lyon, o jogador faz parte das categorias de base do clube desde 1999, quando tinha 7 anos de idade. Foi promovido ao time profissional em julho de 2010.

Sua estreia como profissional foi no dia 7 de agosto de 2010, contra o Monaco, pelo campeonato francês. A partida terminou empatada em 0 a 0.

Tem passagens pela seleção francesa sub-17 e sub-19.

Artilharias
Seleção Francesa
Copa Sendai (Sub-19): 2010 (2 gols)

Ligações externas 
Perfil no site oficial do Lyon 
Perfil no ogol.com.br

Futebolistas da França
Futebolistas do Olympique Lyonnais
Futebolistas do Melbourne City Football Club